Moussa ist der Familienname folgender Personen:

 Abdella Moussa (* 1992), libyscher Gewichtheber
 Abdul-Kadar Moussa (* 1971), dschibutischer Tennisspieler
 Ahmed Hassan Moussa (* 1998), dschibutischer Fußballspieler
 Bessa Moussa (* 1960), algerischer Radrennfahrer
 Brahim Houssein Moussa (* 1945), marokkanischer Diplomat
 Djibrilla Moussa, nigrischer Fußballspieler
 Djoumoi Moussa (* 1999), komorischer Fußballspieler
 Eddie Moussa (1984–2010), schwedischer Fußballspieler
 Hassan Moussa (* 1970), libanesischer Fußballspieler
 Ibrahim Moussa (1946–2012), ägyptischer Filmproduzent, später Investment-Unter
 Ishak Ali Moussa (* 1970), algerischer Fußballspieler
 Jomard Moussa (* 1979), syrischer Fußballspieler
 Karim Moussa (* 2002), deutsch-ägyptischer E-Sportler
 Laminou Mahamane Moussa († 2014), nigrischer Offizier
 Mariam Ali Moussa (* um 1965), tschadische Diplomatin und Botschafterin
 Michaël Moussa Adamo (1961–2023), gabunischer Politiker
 Mohammed Moussa (* 1984), nigrischer Fußballspieler
 Mounir Moussa, komorischer Fußballspieler
 Moutari Moussa (* 1948), nigrischer Politiker
 Mustapha Moussa (* 1962), algerischer Boxer
 Najib Mikhael Moussa (* 1955), irakischer Ordensgeistlicher, chaldäischer Erzbischof von Mosul
 Pierre Moussa (* 1941), kongolesischer Politiker, Premierminister der Republik Kongo
 Raouf Salama Moussa (1929–2006), ägyptischer Bakteriologe und Verleger
 Salama Moussa (1889–1958), ägyptischer Literat und Denker
 Souleymane Moussa (* 1994), kamerunischer Fußballspieler
 Yabeh Idriss Moussa (* 1997), dschibutischer Fußballspieler

sowie der eigentliche Name von
 Moses der Äthiopier (332–407), afrikanischer Einsiedler, Priester, Wüstenvater, Märtyrer und Heiliger

Siehe auch:
 Musa, Mussa